Komarinsky Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Homels voblast, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk.

Omgivningarna runt Komarinsky Rayon är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Komarinsky Rayon är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Homieĺs voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll